Клемма — механический зажим для присоединения проводов на электрических приборах, аппаратах и машинах, в том числе клеммная колодка.
 Клемма — деталь скрепления железнодорожного пути для зажима и удержания подошвы рельса в определённом положении на подкладке.
 Клемма — деталь, служащая для крепления проводов и тросов контактной сети.

Примечания